Rokitki (Koejavië-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Rokitki (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Rokitki (powiat Bytowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Rokitki (powiat Kartuski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuski
 Rokitki (powiat Tczewski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Tczewski